Adolphe Alphand (1817-1891), ingénieur paysagiste du Second Empire ;
 Marcelle Alphand (1894-1945), musicienne, franc-maçonne, résistante morte en déportation ;
 Hervé Alphand (1907-1994), diplomate français, arrière-petit-fils du précédent ;
 Luc Alphand (né en 1965), skieur et pilote automobile français ;
 Estelle Alphand (née en 1995), skieuse française ;
 Nils Alphand (né en 1996), skieur français ;
 Sam Alphand (né en 1997), skieur français.